Champagnole es una localidad y comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura, en el distrito de Lons-le-Saunier. Es el chef-lieu del cantón de su nombre.

Demografía

Véase también 
Comunas de Jura.
Antiguas comunas de Jura.

Referencias

Enlaces externos 
 INSEE 
 Información sobre Champagnole en Annuaire Mairie (en francés)
  (en francés)
 Plano de Champagnole en Mapquest (en inglés)

Localidades de Jura